Крам — товар, що продає у крамниці (магазині) крамар (власник крамниці).

 Крам (Лот) (Cremps) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Лот .
 Ель-Крам (الكرم‎) — місто в Тунісі. Входить до складу вілаєту Туніс.

 Дональд Джеймс Крам (22 квітня 1919 — †17 червня 2001) — американський хімік.